

Vitorino, municipalité située du Paraná.

Deux paroisses civiles de la municipalité de Ponte de Lima, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord :

Vitorino das Donas
Vitorino dos Piães

Patronyme 
 Manuel Vitorino (1853-1902), homme politique brésilien.

Prénom 
 Pour les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.

Homonymie de patronyme